Рума — многозначный термин.

Топоним 
 Рума — город в Бангладеш.
 Рума — подокруг в Бангладеш.
 Рума — город в Сербии.
 Рума — община в Сербии.
 Рума — поместье в местечке Рума на острове Готланд в Швеции.

Фамилия 
 Рума, Рауль Николаевич (1855—1909) — русский педагог, библиофил, гигиенист.

См. также 
 Руман
 Руманя